Sister Rocks ist der Name verschiedener Felsen:
 Sister Rocks (Grenada), Carriacou, Grenada
 Sister Rocks (South Andros), Bahamas, South Andros
 Sisters Rocks (Berry Islands), Bahamas, Berry Islands
 Sister Rocks (British Columbia), Kanada, British Columbia
 Sister Rocks (Ontario), Kanada, Ontario
 Sister Rocks (New Brunswick), Kanada, New Brunswick
 Sister Rocks (Skamania), Vereinigte Staaten, Washington
 Sister Rocks (Del Norte) Vereinigte Staaten, Kalifornien, Del Norte

Siehe auch:
 The Sister Rocks (Auckland)
 Sisters Cays (Ragged Island)
 Sister Rocks Research Natural Area